Лусадзор () — вірменські села:

 Лусадзор (Аскеран) — у Аскеранському районі, Нагірно-Карабаська Республіка.
 Лусадзор (Тавуш) — у марзі (області) Тавуш, Республіка Вірменія.

 Даграв — іноді назва Лусадзор вживається і до цього села.